Новак Ђоковић је трећи пут освојио турнир. У финалу је савладао Роџера Федерера са 3:6, 6:3, 7:6(7:3)

Носиоци

 Рафаел Надал (треће коло)
 '''Новак Ђоковић (победник)
 Станислас Вавринка (четврто коло)
 Томаш Бердих (друго коло)
 Енди Мари (четврто коло)
 Хуан Мартин дел Потро (одустао пре почетка турнира)
 Роџер Федерер (финалиста)
 Ришар Гаске (треће коло)
 Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
 Милош Раонић (четвртфинале)
 Томи Хас (четврто коло)
 Џон Изнер (полуфинале)
 Фабио Фоњини (четврто коло)
 Михаил Јужни (одустао пре почетка турнира)
 Григор Димитров (треће коло)
 Томи Робредо (треће коло)

 Кевин Андерсон (четвртфинале)
 Јежи Јанович (друго коло)
 Кеј Нишикори (треће коло)
 Ернестс Гулбис (четвртфинале)
 Жил Симон (друго коло)
 Филип Колшрајбер (друго коло)
 Гаел Монфис (треће коло)
 Марин Чилић (четврто коло)
 Вашек Поспишил (друго коло)
 Флоријан Мајер (друго коло)
 Дмитриј Турсунов (треће коло)
 Александар Долгополов (полуфинале)
 Андреас Сепи (треће коло)
 Фернандо Вердаско (четврто коло)
 Иван Додиг (друго коло)
 Пабло Андухар ''(друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2014.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно